Die 14. IBU Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften fanden vom 21. bis 27. September 2009 in der DKB-Ski-Arena in Oberhof statt. Die Medaillen wurden in vier Einzeldisziplinen bei den Männern und bei den Frauen sowie in einem Mixed-Staffel-Wettbewerb vergeben. Jeweils zwei der Disziplinen, ein Sprint- und ein Verfolgungsrennen, fanden sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern im Crosslauf (Querfeldeinlauf) und auf Rollskiern statt. Der Mixed-Staffelwettbewerb wurde in der Rollerski-Disziplin ausgetragen.

Wettbewerbe

Crosslauf 
 22. September: Sprint, 3 km (Frauen) und 4 km (Männer).
 23. September: Verfolgung, 5 km (Frauen) und 6 km (Männer).

Rollerski 
 25. September: Mixed-Staffel, 2 × 6 km (Frauen) + 2 × 7,5 km (Männer).
 26. September: Sprint, 7,5 km (Frauen) und 10 km (Männer).
 27. September: Verfolgung, 10 km (Frauen) und 12,5 km (Männer).

Medaillenspiegel 
Gesamt

Crosslauf

Rollerski

Männer

Crosslauf Sprint (4 km) 

Eine nachträgliche Zeitstrafe von einer Minute erhielt  wegen Verstoßes gegen die Fairplayregeln. Eine nachträgliche Zeitgutschrift von drei Sekunden erhielt .

Crosslauf Verfolgung (6 km) 

Von 56 gemeldeten Athleten traten 52 an. Nicht am Start waren , ,  und . Disqualifiziert wurden  und  wegen Behinderung anderer Wettkämpfer.

Rollerski Sprint (10 km) 

Von 80 gemeldeten Athleten traten 78 an. Nicht am Start waren  und . Aufgeben mussten , ,  und . Disqualifiziert wurde  wegen unerlaubten Magazinwechsels beim Schießen. Eine nachträgliche Zeitstrafe von zwei Minuten erhielt  wegen einer ausgelassenen Strafrunde.

Rollerski Verfolgung (12,5 km) 

Von 60 gemeldeten Athleten traten 51 an. Nicht am Start waren , , , , , , ,  und . Überrundet wurden , , , , , , , , ,  und .

Frauen

Crosslauf Sprint (3 km) 

Von 33 gemeldeten Athletinnen traten 29 an. Nicht am Start waren , ,  und .

Crosslauf Verfolgung (5 km) 

Von 29 gemeldeten Athletinnen traten 25 an. Nicht am Start waren , ,  und .

Rollerski Sprint (7,5 km) 

Von 49 gemeldeten Athletinnen traten 48 an. Nicht am Start war .

Rollerski Verfolgung (10 km) 

Von 48 gemeldeten Athletinnen traten 43 an. Nicht am Start waren , , ,  und . Aufgeben musste . Überrundet wurden , , ,  und .

Mixed

Rollerski Staffel (2 × 6 km + 2 × 7,5 km)

Junioren

Medaillenspiegel 
Gesamt

Crosslauf

Rollerski

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 Ergebnisse auf Biathlon-online.de

2009
Biathlonveranstaltung 2009
Biathlonwettbewerb in Oberhof